Балаково:
 Балаково — город в Саратовской области России.
 Балаково — железнодорожная станция в одноимённом городе, входит в состав Саратовского отделения Приволжской железной дороги.
 Балаково — бывший аэропорт, аэродром 1 класса, нынче используется как посадочная площадка, расположен южнее одноимённого города.
 «Балаково» — бывший российский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший с 1966 по 2003 год.
 Балаково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 
 Балаково — озеро в Выборгском районе Ленинградской области России.

См. также 
 Балаков
 Балыково (значения)